Лагра́нж или Ла Гранж, Ля Гранж ( или La Grange) — многозначный термин.

Фамилия 
 Лагранж, Аделаид (1766—1833) — французский дивизионный генерал.
 Лагранж, Анна Каролина (1825—1905) — французская певица, вокальный педагог.
 Лагранж, Владимир Руфинович (1939—2022) — советский и российский фотограф и фотожурналист, фотокорреспондент ТАСС.
 Лагранж, Евгений Владимирович (1976—2013) — журналист, оператор ВГТРК.
 Лагранж, Жозеф Луи (1736—1813) — французский математик и механик.
 Лагранж, Жозеф (генерал) (1763—1836) — французский военачальник, дивизионный генерал.
 Лагранж, Лео (1900—1940) — французский политический деятель.
 Лагранж, Леон (1828—1868) — французский искусствовед и художественный критик.
  (1855—1938) — французский богослов.
 Лагранж, Шарль (1804—1857) — революционер.
 Лагранж, Шарль (1783—1864) — французский генерал.

Составные фамилии 
 Лагранж-Шансель, Франсуа Жозеф (1677—1758) — французский драматург и сатирик.
 Лагранж д'Аркьен, Мария Казимира де (1641—1716) — супруга короля польского и великого князя литовского Яна Собеского.

Псевдоним 
 Лагранж (1639—1692) — актёр в театре Мольера.

Топоним

Франция 
 Лагранж — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Лагранж — коммуна во Франции, департамент Ду.
 Лагранж — коммуна во Франции, департамент Ланды.
 Лагранж — коммуна во Франции, департамент Территория Бельфор.

США 
Лагре́йндж, Ла-Гре́йндж () — произношение англоязычных топонимов:
 Лагрейндж — округ в штате Индиана.
 Лагрейндж — город в штате Арканзас.
 Лагрейндж — город в штате Вайоминг.
 Ла-Грейндж — город в штате Техас.
  — город в штате Джорджия.

Швейцария 
 Ла Гранж (La Grange) — вилла и парк, расположенные в Женеве, Швейцария.

В науке 
 Список научных терминов, названных в честь Жозефа Луи Лагранжа

В астрономии 
 Лагранж — останки большого древнего ударного кратера в южной материковой части видимой стороны Луны.

В искусстве 
La Grange — сингл американской блюз-рок группы ZZ Top

См. также 
 Делагранж
 Де Ла Гранж